De Zweedse voetbalclub AIK Fotboll speelt sinds 1965 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt AIK Fotboll

 ECL 2022/23: Vanwege de Russische inval in Oekraïne werd de uitwedstrijd eveneens in Stockholm gespeeld.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

AIK Fotboll
AIK Fotboll